Бандар:
 Бандар — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бандар — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нараянгандж.

См. также 
 Бандар-Лабуан
 Бандар-Лампунг
 Бандар-лог
 Бандар-Сери-Бегаван